Gustaf Svanberg kan syfta på:
 
* Gustaf Svanberg (1802–1882), svensk astronom och riksdagsman
 Gustaf Svanberg (1839–1909), svensk jurist och riksdagsman